Le Grand Prix moto des Pays-Bas 1993 est la septième manche du championnat du monde de vitesse moto 1993. La compétition s'est déroulée du 23 au  sur le TT Circuit Assen.

C'est la  du Grand Prix moto des Pays-Bas.

Classement 500 cm

Classement 250 cm 

Notes :

Classement 125 cm

Classement side-car

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto des Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 1993
Pays-Bas